SLZ steht für

 Schweizerische [Lehrerinnen- und] Lehrerzeitung, heute Bildung Schweiz
 Schüler lesen Zeitung, ein Zeitungsprojekt der Rheinischen Post
 IATA-Flughafencode des Flughafens São Luís in Brasilien
 Selbstlernzentrum für Fremdsprachen

SLZ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Wartburgkreis (für Bad Salzungen)

Abkürzung